Kells (gruppo musicale)

 Kells – località della Cumbria, Inghilterra
 Kells – località della Contea di Antrim, Irlanda del Nord
 Kells – parrocchia civile della Dumfries e Galloway, Scozia

 Kells – località della Contea di Kilkenny
 Kells – località della Contea di Meath